WAMP — акроним от «Windows, Apache, MySQL и PHP». Данным сокращением описывается комплектация пакетов программ, под соответствующую ОС, обозначаемую первой буквой. Происходит от LAMP, где первая буква означает Linux. Существует также MAMP, под Mac OS. Данные пакеты в основном используются для веб-разработки.

Системы WAMP, MAMP и LAMP поставляются в форме пакетов, связывающих упакованные программы таким образом, чтобы их не нужно было устанавливать и настраивать по отдельности. Это означает, что нужно просто загрузить и установить одну программу и следовать простым подсказкам, чтобы подготовить разработочный сервер и запустить его в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями.

Готовые решения для Windows 
Поскольку программы, входящие в LAMP, в основном были разработаны для Linux, то установка и взаимная настройка их под Windows требует некоторого времени. Для решения этой проблемы было создано много пакетов программ, которые позволяют начать работать сразу после установки:
 Open Server
 Денвер
 XAMPP
 EasyPHP
 VertrigoServ
 WampServer
 MoWeS Portable
 AppServ
 Bitnami
 Endels
 Uniform Server
 Usbwebserver
 EleanorServer

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WAMP
 Comparision of WAMPs
 Выбираем WAMP платформу для разработки сайтов под Windows